Le naphtol est un composé aromatique de formule brute , constitué d'un noyau naphtyle substitué par un groupe hydroxyle. Comme tous les dérivés monosubstitués du naphtalène, il existe sous la forme de deux isomères, selon que le substituant soit en position 1 (« α », ou péri) ou 2 (« β » ou amphi).

Les naphtols sont les homologues naphtaléniques des phénols, avec un groupe hydroxyle bien plus réactif que celui des phénols. Les deux isomères sont solubles dans les alcools, les éthers et le chloroforme. Ils peuvent être utilisés pour la production de colorants en synthèse organique.

On trouve également le mot naphtol dans le nom de deux pigments organiques :
 le rouge naphtol (PR170) ou 4-(2-(4-carbamoylphényl)hydrazono)-N-(2-éthoxyphényl)-3-oxo-3,4-dihydronaphtalène-2-carboxamide ;
 le vert naphtol (PG8).